Старцева (Лютовка) — река в России, протекает по Псковскому району Псковской области. Впадает в Псковское озеро. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Чудско-Псковское без р. Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000312102000027596.

Примечания 

Реки, впадающие в Псковское озеро
Реки Псковского района